

Населені пункти та їхні частини

 Конрадув — село в гміні Льондек-Здруй Клодзького повіту Нижньосілезького воєводства
 Конрадув — село в гміні Кодромб Радомщанського повіту Лодзинського воєводства
 Конрадув — село в гміні Ґлухолази Ниського повіту Опольського воєводства
 Конрадув — село в гміні Бляховня Ченстоховського повіту Сілезького воєводства
 Конрадув — село в гміні Сосне Островського повіту Великопольського воєводства
 Конрадув — частина міста Валбжих в Нижньосілезькому воєводстві
 Конрадув — частина села Мізерув у гміні Сушець Пщинського повіту Сілезького воєводства
 Конрадув — колонія в гміні Ужендув Красницького повіту Люблінського воєводства
 Конрадув — колонія в гміні Слупія Конецька Конецького повіту Свентокшиського воєводства

Примітки